Buksa ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Buksa (* 1996), polnischer Fußballspieler
 Aleksander Buksa (* 2003), polnischer Fußballspieler
 Natalija Buksa (* 1996), ukrainische Schachspielerin